Hamptons pode se referir a:
 Hamptons
 Hamptons (Calgary)
 Hamptons at Boca Raton

Desambiguações de topônimos